Szépirodalom
 A Kilimandzsáró hava (The Snows of Kilimanjaro), Ernest Hemingway novellája (1936)

Filmcímek
 A Kilimandzsáró hava (The Snows of Kilimanjaro), 1952-es amerikai film, rendező Henry King, főszereplő Gregory Peck
 A Kilimandzsáró hava (The Snows of Kilimanjaro), 1960-as amerikai tévéfilm, rendező John Frankenheimer, főszereplő Clancy Cooper 
 A Kilimandzsáró hava (Les neiges du Kilimandjaro), 2011-es francia film, rendező Robert Guédiguian, főszereplő Jean-Pierre Darroussin